

Населені пункти та їхні частини
 Тухлін — село в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Тухлін — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Тухлін — лісова осада в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки